Ravnholt kan henvise til flere stednavne:
 Ravnholt (Bording Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bording Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Ravnholt (Ejsing Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ejsing Sogn, Holstebro Kommune
 Ravnholt (Gesten Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gesten Sogn, Vejen Kommune
 Ravnholt (Herrested Sogn) – en bebyggelse, et ejerlav og en landbrugsejendom i Herrested Sogn, Nyborg Kommune
 Ravnholt (Rårup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rårup Sogn, Hedensted Kommune
 Ravnholt (Thorning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Thorning Sogn, Silkeborg Kommune
 Ravnholt (Tiset Sogn) – en bebyggelse i Tiset Sogn, Aarhus Kommune

 Ravnholt (Højbjerg Sogn) – en gård i Højbjerg Sogn, Viborg Amt
 Ravnholt (Sydslesvig) – en landsby og kommune i Slesvig-Flensborg kreds i delstaten Slesvig-Holsten